Die Codepage 855 ist eine Zeichensatztabelle in MS-DOS und PC DOS. Sie kodiert die kyrillische Schrift und enthält alle darstellbaren Zeichen aus ISO 8859-5, wird aber selten genutzt. Häufig wird stattdessen die Codepage 866 bevorzugt.

Die folgende Tabelle zeigt das Repertoire der Codepage 855.

Weblinks 
 Codepage 855 Mapping bei Unicode.org (englisch)
 OEM 855 (englisch)

DOS-Codepage